Staro Petrovo Polje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Crnac, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 185 stanovnika te 63 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji